Чемпионат Европы по биатлону 2000 года () прошёл в Закопане с 26 по 30 января. Были разыграны комплекты медалей среди взрослых и юниоров по четырём дисциплинам (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования и эстафета).

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров 

Чемпионаты Европы по биатлону
2000 год в биатлоне
Январь 2000 года
Спорт в Польше в 2000 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Закопане
Чемпионаты Европы в 2000 году
Международные соревнования по биатлону в Польше